Tukan bezeichnet:

 einen Vertreter der Vogelfamilie der Tukane (Ramphastidae)
 ein Sternbild, siehe Tukan (Sternbild)
 eine Eigenmarke für Textilien von Aldi
 ein dänisches Dance-Projekt, bestehend aus Lars Frederiksen und Søren Weile

Namensträger
 Jafar Tukan (1938–2014), palästinensisch-jordanischer Architekt

Siehe auch:
 Tucano
 Tuqan
 Tukan-Preis, ein Literaturpreis der Stadt München
 Toucan